The Evil Addiction Destroying Machine è un album in studio del gruppo musicale Mortification, pubblicato nel 2009 dalla Rowe Productions.

Tracce

Formazione
 Steve Rowe - voce, basso
 Michael Jelinic - chitarra
 Adam Zaffarese - batteria

Collegamenti esterni